Hammond peut désigner :

Patronyme 

 Albert Hammond (né en 1944), auteur-compositeur-interprète britannique ;
 Albert Hammond Jr (né en 1980), musicien, guitariste de The Strokes ;
 Andrew Hammond (né en 1988), gardien de but de hockey sur glace canadien ;
 Beres Hammond (né en 1955), chanteur de reggae jamaïcain ;
 Clare Hammond (née en 1985), pianiste classique britannique ;
 Darrell Hammond (né en 1960), acteur américain ;
 David Hammond (1881-1940), joueur de water-polo et nageur américain ;
 Dean Hammond (né en 1983), footballeur anglais ;
 Didz Hammond (né en 1981), bassiste anglais de The Cooper Temple Clause, puis de Dirty Pretty Things ;
 Richard Hammond (né en 1969), coanimateur de Top Gear ;
 Doug Hammond (né en 1942), batteur et chanteur de jazz américain ;
 Earl Hammond (1921-2002), acteur américain ;
  (née en 1983), joueuse australienne de water polo ;
 George S. Hammond (1921-2005), chimiste américain ;
 Gerald Hammond (né en 1926), auteur écossais de roman policier ;
 Jane R. Hammond (née en 1950), artiste américaine;
 Jay Hammond (1922-2005), homme politique américain ;
 Jean Hammond, (1801-après 1880), bailli de Jersey ;
 Jeffrey Hammond (né en 1946), bassiste du groupe de rock progressif Jethro Tull ;
 Jeremy Hammond, (), source de Wikileaks sur l'entreprise Stratfor; 
 John Hammond (1910–1987), producteur de musique, musicien et critique de musique ;
 John Hammond (né en 1942), chanteur et guitariste de blues américain ;
 Kay Hammond (1901-1982), actrice américaine ;
 Kay Hammond (1909-1980), actrice britannique ;
 Laurens Hammond (1895-1973), ingénieur et inventeur de l'orgue Hammond ;
 L. Blaine Hammond (né en 1952), astronaute américain ;
 Mark Hammond, athlète américain spécialiste de l'Ultra-trail ;
 Nicholas Hammond (né en 1950), acteur et scénariste américain ;
 Nicholas Geoffroy Hammond (1907-2001), historien britannique ;
 Roger Hammond (né en 1974), cycliste anglais ;
 William Alexander Hammond (1828–1900), « Surgeon General » de l'armée américaine et neurologue.

Fiction
 George Hammond, personnage de l'univers de fiction de la série télévisée Stargate SG-1 ;
 Le George Hammond est un vaisseau spatial terrien de la franchise Stargate.
 John Hammond est le PDG de INGen et le créateur du parc d'attractions Jurassic Park.
 Ashley Hammond est un personnage de la série télévisée Power Rangers (le jaune).

Toponyme

Australie 
 Hammond, île du détroit de  Torres (Australie).

Canada 
 Hammond, paroisse du comté de Kings, située au centre du Nouveau-Brunswick, au Canada.

États-Unis 
 Hammond, un village du comté de Piatt dans l'Illinois ;
 Hammond, ville de l'Indiana, dans le Comté de Lake ;
 Hammond, ville de Louisiane ;
 Hammond, ville du Maine ;
 Hammond, ville américaine dans le Minnesota ;
 Hammond, ville située dans l’État de New York ;
 Hammond, village situé dans l’État de New York.

Divers
 Hammond, un constructeur d'instruments de musique fondé en 1928.
 L'orgue Hammond, instrument électromécanique inventé dans les années 1930, inspiré de l'orgue traditionnel.
 Le postulat de Hammond est une hypothèse scientifique utile en thermodynamique des réactions.

Patronyme anglais
Homonymie de localités aux États-Unis